Joan Raventós i Babot, (Barcelona, 1883 - Barcelona, 1947) fou un tenor català.
 Joan Reventós i Carner, (Barcelona, 1927 - 2004), polític català
 Joan Raventós i Pujadó, (Sant Martí Sarroca, Alt Penedès, 1950) és un polític català.